Tenisový turnaj WTA Family Circle Cup 2012 se konal ve dnech 31. března až 8. dubna v Charlestonu ve Spojených státech amerických, venku na zelené antuce. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier. Odměny činily 749 160 USD.

Američanka Serena Williamsová získala ve dvouhře jubilejní 40. titul kariéry, z toho čtvrtý na antuce. Finalistka Lucie Šafářová vyhrála v semifinále nad Slovinkou Polonou Hercogovou dvakrát 6–0, na turnajích okruhu WTA poprvé v kariéře.

Obhájkyně titulu Dánka Caroline Wozniacká chtěla do turnaje zasáhnout, ale pro omezení, dané pravidly WTA, kdy v soutěži hrály již dvě hráčky z první šestky žebříčku WTA, nemohla nastoupit.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Nejvýše osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Agnieszka Radwańská (odstoupila)
  Samantha Stosurová (semifinále)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Serena Williamsová (vítězka)
  Sabine Lisická (čtvrtfinále, skreč)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Lucie Šafářová (finále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Christina McHaleová (1. kolo)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Polona Hercogová (semifinále)
  Chanelle Scheepersová (1. kolo)
  Jarmila Gajdošová (1. kolo)
  Marina Erakovicová (3. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
  Irina Falconiová
  Jamie Hamptonová
  Anastasija Pavljučenkovová
  Venus Williamsová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Akgul Amanmuradovová
  Iveta Benešová
  Jill Craybasová
  Melinda Czinková
  Mariana Duqueová Mariñová
  Camila Giorgiová
  Mirjana Lučićová
  Paula Ormaecheaová
  Melanie Oudinová
  Karolína Plíšková
  Jaroslava Švedovová
  Stefanie Vögeleová
  Čuang Ťia-žung – jako šťastná poražená
  Andrea Hlaváčková – jako šťastná poražená

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= I Falconi
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= A Hlaváčková
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= J Švedova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Panova
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V King
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= Y Wickmayer
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= M Erakovic
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ka Plíšková
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Tatišvili
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Rus
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Dubois
| RD1-score13-1=610
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Vesnina
| RD1-score14-1=712
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= S Lisicki
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= A Hlaváčková
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= J Švedova
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= Y Wickmayer
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=62
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= M Erakovic
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Tatišvili
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Vesnina
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= S Williams
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= S Lisicki
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= J Švedova
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=17
| RD3-team03= M Erakovic
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= S Williams
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= S Lisicki
| RD4-score01-1=1r
| RD4-score01-2= 
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= S Williams
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2= 
| RD4-score02-3= 
}}

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Huber  L Raymond
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Lisicki  V Zvonareva
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= EJ Harman  S Kalhorn
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= K Jans-Ignacik  A Kudrjavceva
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= S Mirza  J Vesnina
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= N Petrova  G Voskobojeva
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07=   L Šafářová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=610
| RD1-score07-3=[11]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= V Duševina  M Erakovic
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=712
| RD1-score08-3=[9]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= V King  A Rodionova
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=  J Švedova
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= R Kops-Jones  A Spears
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= A Hlaváčková  L Hradecká
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Klepač  A Rosolska
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= I Benešová 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= K Peschke  K Srebotnik
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= L Huber  L Raymond
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Jans-Ignacik  A Kudrjavceva
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= S Mirza  J Vesnina
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=[7]
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04=  L Šafářová
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=  J Švedova
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= A Hlaváčková  L Hradecká
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= N Grandin  V Uhlířová
| RD2-score07-1=710
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= K Peschke  K Srebotnik
| RD2-score08-1=68
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= L Huber  L Raymond
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=69
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=  L Šafářová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=711
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=  J Švedova
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= N Grandin  V Uhlířová
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01=

Reference 

 Pavouk dvouhry 
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Charleston Open
Tenis v USA v roce 2012
WTA Tour 2012